Dette er en liste over mandlige, danske håndboldspillere, som har spillet eller spiller for Danmarks håndboldlandshold. Alle spillere med 100 landskampe eller flere er med på listen. En oversigt over samtlige danske landsholdsspillere kan findes i DHF's landsholdsdatabase.

Spillere som er aktive i dag er markeret med fed skrift. Sidst opdateret den 8. november 2021.

Referencer 

 
Lister over personer